

Geografia 
Havana
Cidade de Havana (província)
Universidade de Havana
Havana (Flórida)
Havana (Illinois)
Havana (Kansas)
Havana (Arkansas)
Havana (Dacota do Norte)
Havana (Texas)

Música 
 "Havana (canção de Kenny G)"
 "Havana (canção de Camila Cabello)"

Cinema 
Havana (filme) — filme estadunidense de 1990, de Sydney Pollack, com Robert Redford, Lena Olin e Raúl Juliá

Ver também
Avannaa
Habanera

Desambiguações de topônimos